Ленская волость
 Ленская волость —  в Яренском уезде Вологодской губернии
 Ленская волость — в Островском уезде Псковской губернии в 1924—1927 гг.